Ocampo kan som auktorsförkortning betyda:

 Federico Ocampo
 Gilberto Ocampo

Robotskapade auktorsförkortningar